Mészáros Zoltán (1930–1986) Állami díjas vegyészmérnök, a kémiai tudományok doktora
 Mészáros Zoltán (1936–2017) entomológus, kaktusztudós, a mezőgazdaság-tudomány doktora
 Mészáros Zoltán (1946) tanár, képzőművész, fafaragó
 Mészáros Zoltán (1963) labdarúgó (FTC)
 Mészáros Zoltán (1964) színész, rendező
 Mészáros Zoltán (1966) újságíró